Frankfurt je ime dveh mest v Nemčiji:
 Frankfurt ob Majni (ali kar Frankfurt)
 Frankfurt ob Odri

Glej tudi 
 Frankfort